Rotifer steht für:
 Robert Rotifer
 Rädertierchen